Rastovac (Ivanska), een plaats in Kroatië
Rastovac (Grubišno Polje), een plaats in Kroatië